de Engelse naam voor de Noord-Afrikaanse staat Libië
Libya (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
Libya (geografie), de Griekse naam voor Noord-Afrika ten westen van Egypte